IV Korpus Armijny (III Rzesza)
 IV Korpus Armijny (grecki)

Zobacz też